Kansas City se refiere a dos ciudades situadas en la confluencia de los ríos Kansas y Misuri en el límite de los estados homónimos, en Estados Unidos de América:

 Kansas City, principal municipio del área metropolitana de Kansas City y ciudad más grande del estado estadounidense de Misuri.
 Kansas City, tercer municipio más grande del área metropolitana de Kansas City y tercera ciudad más grande del estado estadounidense de Kansas.
 Área metropolitana de Kansas City, que incluye a ambas.

También puede referirse a localidades fuera de esa área:
 Kansas City, un área no incorporada ubicada en el condado de Washington en el estado estadounidense de Oregón.

Además puede referirse a:
 Kansas City, canción escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller en 1952 e interpretada por gran número de artistas.
 Kansas City, película estadounidense de 1996, dirigida por Robert Altman.